Segons la mitologia grega, Hipermnestra pot fer referència a:
 Hipermnestra: Filla de Dànau
 Hipermnestra (Filla de Testi): Filla de Testi.
 Hipermnestra o Mnestra: Filla d'Erisícton